Тур-ан-Соло́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Орлеана, 15 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 397 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1016,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тур-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту географії
 Тур-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тур-ан-Солонь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тур-ан-Солонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тур-ан-Солонь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер